Сајулапан има више значења:

 Сајулапан, Сајолапа (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сајулапан (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сајулапан (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сајулапан (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику